Jindřichov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Jindřichov (okres Bruntál)
 Jindřichov (okres Přerov)
 Jindřichov (okres Šumperk)